La bouche, en hiéroglyphe égyptien, est classifié dans la section D « Parties du corps humain » de la liste de Gardiner ; il y est noté D21.

Il représente une bouche humaine mi ouverte de face et est translitéré r ou rȝ.

C'est un idéogramme du terme rȝ « bouche, trou, entrée, discours, langue, intention » d'où découle le phonogramme unilitère r. 

On le retrouve aussi en tant que :

 préposition de valeur r « à », « vers », « en, en vue de, afin de », « contre », « selon », « au sujet de », « quant à » ou « plus que » ;
 conjonction de valeur r « jusqu'à ce que », « au point que » ;
 nom commun de valeur r(ȝ) « partie », terme servant à exprimé une fraction ;
 idéogramme dans le terme r(ȝ) « bord de l'eau » ;
 idéogramme dans le terme r(ȝ) « oie-Ra, oie cendrée, gâteau en forme d'oie, bloc d'encens en forme d'oie » où il est néanmoins toujours accompagné de l'hiéroglyphe G38 de l'oie rieuse.

Exemples de mots

Bibliographie 

 .

Notes et références 

Index égyptologique
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique
Hiéroglyphe égyptien